Manque peut désigner :

 Manque, terme employé lorsqu'à un jeu de casino, le numéro est inférieur à la moitié des numéros disponibles. À la roulette cela va de 1 à 18 (en opposition à Passe qui désigne les numéros de 19 à 36). À la boule cela va de 1 à 4.
 Manque, absence ou défaut
 Manque (psychanalyse) : constitutif du sujet et du désir.
Dans le langage courant, le manque désigne les symptômes apparaissant lors d'un sevrage toxicologique.
 Manque (), une pièce de théâtre en un acte écrite par la dramaturge anglaise Sarah Kane.

Voir aussi 
 Passe

Homonymie